Rizovoúni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rizovoúni (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Rizovoúni (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar